Moving Forward in Reverse: Greatest Hits è un album raccolta del gruppo musicale statunitense Saliva, pubblicato il 23 marzo 2010.

Tracce

Collegamenti esterni